Balogun ist der Familienname folgender Personen:

 Ayodeji Ibrahim Balogun (* 1990), nigerianischer Musiker, bekannt als Wizkid
 Folarin Balogun (* 2001), englisch-US-amerikanisch-nigerianischer Fußballspieler
 Hakeem Toyin Balogun (* 1966), nigerianischer Diplomat
 Jessica Balogun (* 1989), deutsche Boxerin
 Leon Balogun (* 1988), deutsch-nigerianischer Fußballspieler
 Olufunmilayo Abosede Balogun-Alexander, nigerianische Diplomatin bei den Vereinten Nationen
 Oluwafemi Balogun (* 1987), nigerianischer Schachspieler